Sveta Veronika je lahko:
 Sveta Veronika Giuliani
 Sveta Veronika Milanska